Glenmont ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Glenmont (Maryland)
 Glenmont (New York)
 Glenmont (Ohio)
 Glenmont Hills (Maryland)
 Glenmont Village (Maryland)

in Kanada:
 Glenmont (Nova Scotia)